Богородица може значити:

Изворно:
 Богородица, назив за Дјеву Марију, мајку Исусову код православних словенских народа;

Поред тога:
 Богородица (Бугарска), село у Благојевградској области, Бугарска;
 Богородица (Ђевђелија), село у општини Ђевђелија, Северна Македонија;
 Богородица (Грчка), село у Солунском округу, Грчка;
 Богородица (песма), средњовековна црквена песма.

Види још
 Богородичина црква (вишезначна одредница)
 Света Ана (вишезначна одредница)